Verkörperung bezeichnet:
 allgemein eine als Inbegriff oder Symbol abstrakter Begriffe gesehene reale Person oder vor- bzw. dargestellte Menschen- oder Tiergestalt, siehe Personifikation
 in der darstellenden Kunst die Rolle des Schauspielers oder Künstlers, durch die eine Person oder ihr Werk vergegenwärtigt wird
 das stellvertretende Sichtbar-Werden einer Gesinnung durch eine einflussreiche Person („er verkörperte eine Tugend“)
 Maßverkörperung, ein Messgerät zur Darstellung fester Werte einer Messgröße
 Embodiment, ein Begriff in Kognitionswissenschaft und Psychologie, der die fundamentale Wechselwirkung von Psyche und Körper betont

Siehe auch:
 Erscheinung
 Inkarnation